Crucellisporium är ett släkte av svampar. Crucellisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crucellisporium